

Населені пункти та їхні частини

 Дзікув — село в гміні Ґавожиці Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дзікув — село в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Диків

Примітки